Komujärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Komujärvi (sjö i Norra Österbotten), 
 Komujärvi (sjö i Mellersta Finland), 

Robotskapade Finlandförgreningar